Фосфат натрия может означать:
 Ортофосфаты натрия:
 Ортофосфат натрия — Na3PO4
 Гидроортофосфат натрия — Na2HPO4
 Дигидроортофосфат натрия — NaH2PO4
 Метафосфаты натрия
 Метафосфат натрия — NaPO3
  — Na3P3O9
 Гексаметафосфат натрия — Na6P6O18
 Дифосфаты натрия:
 Дифосфат натрия — Na4P2O7
 Гидродифосфат натрия — Na3HP2O7
 Дигидродифосфат натрия — Na2H2P2O7
 Тригидродифосфат натрия — NaH3P2O7
 Трифосфат натрия — Na5P3O10

Применение 
Употребляются для буферных растворов различного назначения, как эмульгаторы в пищевой промышленности (добавка Е339), ортофосфат — как чистящее средство.

Ссылки 
 ГОСТ 31725-2012. Добавки пищевые. Натрия фосфаты Е339. Общие технические условия

Фосфаты
Соединения натрия